Дмитрий Иванович Вердыш — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1916 году в селе Лунга. Член КПСС с 1942 года.

Участник Великой Отечественной войны. С 1949 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1949—1982 гг. — первый секретарь Каларашского, Котовского районных комитетов КП Молдавии, министр народного образования Молдавской ССР, начальник управления, председатель Государственного комитета Совета Министров МССР по профессионально-техническому образованию, начальник архивного управления при Совете Министров МССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созывов, Верховного Совета Молдавской ССР 5-го и 6-го созывов.

Умер после 1985 года.

Ссылки 
 Вердыш Дмитрий Иванович // Советская Молдавия: краткая энциклопедия / Вартичан И. К. — Кишинёв: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии, 1982. — С. 98. — 709 с.

Первые секретари Каларашского райкома КП Молдавии
Первые секретари Котовского райкома КП Молдавии
Народные комиссары и министры Молдавской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР